Медоборы:

 Медоборы — скалистый кряж, часть Товтр.
 Медоборы — природный заповедник на территории Тернопольской области, расположенный на территории Медобор.
 Медоборы — вокально-инструментальный ансамбль Тернопольской областной филармонии.
 Медоборы — санаторий в селе Конопковка около Микулинцев.
 Медоборы — украинское издательство.